Comstock Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Comstock Hill (Arizona)	
 Comstock Hill (Fairfield County, Connecticut)	
 Comstock Hill (New London County, Connecticut)	
 Comstock Hill (New Hampshire)